The Best of Leonard Cohen – album kompilacyjny Leonarda Cohena, wydany w 1975 roku. Wydany również pod tytułem Greatest Hits (jako oryginalny album winylowy oraz różne wznowienia na CD). Są na nim utwory z albumów Songs of Leonard Cohen, Songs from a Room, Songs of Love and Hate i New Skin for the Old Ceremony.

Lista utworów

Okładka 
Zdjęcie na okładce przedstawia Cohena. Zostało zrobione w 1968 w pokoju hotelowym w Montrealu, według opisu płyty przez samego artystę.

Wydanie z 2009 
W lipcu 2009 album został wydany w Wielkiej Brytanii jako Greatest Hits ze zmienionym zestawem utworów. Cztery piosenki (Lady Midnight, The Partisan, Last Year's Man i Take This Longing) zostały usunięte, a dziewięć późniejszych dodanych:

Albumy Leonarda Cohena
Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy kompilacyjne